

У літературі 
 Грішниця  — новела Леся Мартовича, написана у 1904 році
 Грішниця — роман Олени Печорної, написаний у 2011 році.

Фільми 

 Грішниця (фільм, 1951) — німецький художній фільм режисера Віллі Форста.
 Грішниця (фільм, 1962) — радянський художній фільм.